Jänickendorf – frazione del comune tedesco di Nuthe-Urstromtal
 Jänickendorf – frazione del comune tedesco di Steinhöfel